Étalle (Belgia)
 Étalle (Francja)